Анастас е българско мъжко име. Има гръцки произход и означава възкресение (Ἀναστάσιος – от ana, 'горе' и stasis, 'ставане').

За по-пълна информация вж. Анастасий.

Женските форми на името са Анастасия или Възкресия.

Български имена
Мъжки имена